Ел Олмито има више значења:

 Ел Олмито (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Олмито (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Олмито, Хенаро Ернандез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Олмито (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Олмито, Лусија Саенз (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Олмито (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику